Shooting (englisch: das Schießen) steht für:
 Fotoshooting, siehe Fototermin
 das Filmen bei Dreharbeiten
 im Law of country sports (England und Wales) die Jagd mit der Schrotflinte
 The Shooting, Originaltitel von Das Schießen, US-amerikanischer Western von Monte Hellman (1966)

Siehe auch:
 Drive-by-Shooting, Angriff mit Feuerwaffen aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug
 School Shooting oder Amoklauf an einer Schule, bewaffneter Angriff auf eine Bildungseinrichtung
 Shooting Star, Begriffsklärung